Кінг () — прізвище англійського та шотландського походження.

Англійський варіант прізвища пов'язаний із давньоанглійським словом-назвою вождя племені cyning, що бере початок від давньогерманського kuningaz як і давньоскандинавське слово konungr у значенні «військовий вождь», «вищий представник родової знаті».

Ірландський варіант прізвища Кінг пов'язаний з графством Голвей і також прізвище часто давалось ірландським емігрантам до Америки як англіфікована форма прізвища Конрой.

Шотландський варіант прізвища пов'язаний із частиною клану Макгрегор.

Відомі носії

А 
 Ангус Кінг (;  1944) — американський незалежний політик.
 Альберт Кінг (, справжнє ім'я ; 1923—1992) — американський блюзовий музикант.
  (;  1959) — американський баскетболіст.

Б 
 Бі Бі Кінг (, справжнє ім'я ; 1925—2015) — американський блюзовий гітарист і вокаліст.
 Бен Кінг (;  1938) — відомий американський співак соул на початку 60-х.
 Бернард Кінг (;  1956) — американський баскетболіст, форвард.
 Біллі Джин Кінг (;  1943) — американська тенісистка та тенісний функнціонер.

В 
 Ваня Кінг (;  1989) — американська тенісистка.
 Вільям Руфус Кінг (; 1786—1853) — американський політик-демократ, віце-президент США в 1853 році.
 Воррен Кінг (;  1955) — австралійський колишній професіональний гравець у снукер.

Г 
 Генрі Кінг (; 1886—1982) — американський актор і кінорежисер.

Ґ 
 Ґейл Кінг (; 1954) — американська телеведуча, журналістка й авторка.

Д 
 Двайт Кінг (;  1989) — канадський хокеїст.
 Девід Кінг (;  1984) — британський фігурист.
 Дейв Кінг (;  1947) — канадський хокейний тренер.
 Дені Кінг (;  1990) — британська велогонщиця, олімпійська чемпіонка (2012).
 Дерек Кінг (;  1967) — канадський хокеїст.
 Джеймі Кінг (;  1979) — американська телевізійна та кіноакторка, фотомодель.
 Джої Кінг (;  1999) — американська акторка.
 Джордж Кінг (; 1840—1909) — британський ботанік.
 Джошуа Кінг (;  1992) — норвезький футболіст гамбійського походження, нападник збірної Норвегії.
 Джуліан Кінг (;  1964) — британський дипломат і політичний діяч.
 Дон Кінг (;  1931) — відомий з 1970-х років американський боксерський промоутер та видатний функціонер.

Е 
 Едвард Джозеф Кінг (; 1925—2006) — американський політичний діяч, губернатор штату Массачусетс з 1979 по 1983.
 Ейжа Наомі Кінг (;  1985) — американська акторка.
 Енді Кінг (;  1988) — валлійський футболіст.
 Енді Кінг (; 1956—2015) — англійський професійний футболіст, який грав на позиції півзахисника.
 Ернест Кінг (; 1878—1956) — американський військово-морський діяч.

З 
 Залман Кінг (, уроджений — Залман Кінг Лефковіц, ; 1941—2012) — американський кінорежисер, письменник, актор і продюсер.

К 
 Кашіф Кінг (;  1998) — тринідадський легкоатлет.
 Кендіс Кінг (, уроджена — Аккола, ;  1987) — американська акторка, співачка, авторка пісень.
 Керол Кінг (, справжнє ім'я — Керол Клейн, ;  1942) — американська співачка, піаністка і автор пісень.
 Керрі Кінг (;  1960) — американський гітарист, засновник та учасник треш-метал-гурту Slayer.
 Кріс Кінг (;  1966) — канадський хокеїст.

Л 
 Ларрі Кінг (; 1933—2021) — американський телеведучий.
 Ледлі Кінг (;  1980) — англійський футболіст, захисник.
 Ліллі Кінг (;  1997) — американська плавчиня, дворазова олімпійська чемпіонка (2016).
 Лімон Кінг (; 1936—2001) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон.

М 
 Майкл Кінг () — британський майстер-тренер, у минулому балетний танцівник. Засновник Інституту Пілатес в Лондоні.
 Маккензі Кінг (; 1874—1950) — десятий прем'єр-міністр Канади.
 Марк Кінг (;  1974) — англійський професійний гравець у снукер.
 Мартін Лютер Кінг (; 1929—1968) — американський борець за громадянські свободи.
 Мері Кінг (;  1961) — британська вершниця, олімпійська медалістка (2004, 2008. 2012).
 Мері-Клер Кінг (  1946) — американська жінка-біолог, генетик людини, медичний генетик.
 Моллі Кінг (;  1987) — британська співачка, автор пісень, танцівниця.

П 
 Пітер Т. Кінг (;  1944) — американський політик-республіканець.

Р 
 Реджина Кінг (;  1971) — американська акторка і режисерка.
 Рікі Кінг (;  1946) — німецький гітарист, поет, аранжувальник, і викладач гри на гітарі.
 Річ Кінг (;  1969) — американський баскетболіст, центровий.
 Руфус Кінг (; 1755—1827) — американський політик-аболіціоніст.

С 
 Саванна Кінг (;  1992) — канадська плавчиня, учасниця Олімпійських ігор 2008, 2012.
 Скотт Кінг (;  1977) — канадський хокеїст.
 Стів Кінг (;  1949) — американський політик-республіканець.
 Стівен Кінг (;  1947) — американський письменник у жанрі жахів.

Т 
 Табіта Кінг (, уроджена — Спрус, ;  1949) — американська письменниця і активістка, з 1971 року дружина письменника Стівена Кінга.
 Трубі Кінг (; 1858—1938) — новозеландський реформатор системи соціального захисту дітей.

Ф 
 Фредді Кінг (; 1934—1976) — американський блюзовий музикант.

Ч 
 Чарлз Берд Кінг (; 1785—1862) — американський художник-портретист.
 Чарлз Бреді Кінг (; 1868—1957) — американський інженер та підприємець, а також піонер автомобілебудування, художник, гравер, музикант, поет, архітектор.
 Чарлз Ґлен Кінґ (; 1896—1988) — американський біохімік, піонер в галузі дослідження харчових речовин.
 Чарльз Кінг (; 1886—1944) — американський актор.

Примітки